Тарасона-де-Гуаренья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 29,26 км². Население — 370 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки